FKO est un sigle qui peut désigner :
 Futbolnyi klub Oleksandria, un club ukrainien de football basé dans la ville d'Oleksandria.

FKO est une abréviation qui peut désigner :
 , le commandement militaire conjoint danois et l'autorité supérieure de coordination et de contrôle de l'armée danoise.